Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Bellona, d'après le nom anglais de la déesse romaine de la guerre Bellone :
la , une frégate de sixième rang capturée en 1747, à l'origine le navire corsaire français Bellone ;
la , un vaisseau de 74 canons de troisième rang en service de 1760 à 1814 ;
la , un navire de 3 canons en service jusqu'en 1805 ;
la , une frégate de sixième rang de 28 canons, à l'origine la frégate française Bellone de classe Iphigénie ;
le , un vaisseau de 74 canons de troisième rang renommé Bellona en 1818 ;
la , un croiseur de troisième classe en service de 1890 à 1906 ;
la , un croiseur éclaireur de classe Boadicea qui participe à la Première Guerre mondiale ;
la , un croiseur léger de classe Dido qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 

Bellona